Александър Василев може да се отнася за:
 Александър Василев (1849 – 1868), български революционер
 Александър Василев (кмет) (1869 – 1927), български политик
 Александър Василев (1936 – 1967), български футболист
 Александър Василев (руски футболист) (р. 1992)
 Александър Василев (р. 1995), български футболист